

Віллоу-Спрінгс — місто, штат Міссурі
 Віллоу-Спрінгс — місто, штат Вісконсин
 Віллоу-Спрінгс — селище, штат Іллінойс